

Харново — село в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства
 Харново — село в гміні Плоти Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства